Mužská čtyřhra Singapore Tennis Open 2021 probíhala ve druhé polovině února 2021. Do deblové soutěže singapurského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, zařazeného do tenisového kalendáře dodatečně kvůli pokračující pandemii koronaviru, za účelem zvýšení počtu turnajů.

Vítězem se stal nejvýše nasazený belgický pár Sander Gillé a Joran Vliegen, který ve finále za 66 minut zdolal australské turnajové čtyřky Matthew Ebdena s Johnem-Patrickem Smithem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V utkání Belgičané odvrátili čtyři z pěti brejkbolů a turnajem prošli bez ztráty sady. Do žebříčku ATP si připsali 250 bodů. Po skončení jejich zápasová bilance v probíhající sezóně činila 5–2. Na okruhu ATP Tour získali Gillé s Vliegenem pátou společnou i individuální trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (semifinále)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Singapore Tennis Open
ATP Tour 2021
Sport v Singapuru v roce 2021